Il singolare del torneo di tennis Florence Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mariana Duque-Marino che ha battuto in finale Stéphanie Dubois 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Michelle Larcher De Brito (primo turno)
 Edina Gallovits-Hall (semifinali)
 Stéphanie Dubois (finale)
 Mariana Duque-Marino (Campionessa)

 Chiara Scholl (secondo turno)
 Grace Min (semifinali)
 Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Chieh-Yu Hsu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Florence Open 2012